Tischberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
heißen folgende geographische Objekte:
Gemeindeteile:
 Tischberg (Gemeinde Hirschbach), Ortschaft von Hirschbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Tischberg (Gemeinde Kaltenberg), Ortschaft von Kaltenberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Berge:
 Tischberg (Waldviertel), 1063 m, im Freiwald, unweit des Dreiländerecks Niederösterreich, Böhmen, Oberösterreich
 Tischberg (Kaltenberg), 978 m, im Weinsberger Wald bei Kaltenberg nordwestlich Weitersfelden im Mühlviertel, Oberösterreich
 Tischberg (Weitersfelden), 928 m, im Weinsberger Wald östlich Weitersfelden im Mühlviertel, Oberösterreich
 Tischberg (Oberbayern), 717 m, zwischen Starnberger See und Isartal, Bayern